Antonio Vicent puede referirse a las siguientes personas:

Antonio Vicent (jesuita) (1837-1912), jesuita español;
Antonio Vicent (taekwondo), practicante de taekwondo español.